Witzersdorf heißen folgende geographische Objekte: 

 Witzersdorf (Salzweg), Ortsteil der Gemeinde Salzweg, Landkreis Passau, Bayern

 Witzersdorf (Gemeinde Niederwaldkirchen), Ortschaft von Niederwaldkirchen, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Witzersdorf (Gemeinde Niederkappel), Ortschaft und Katastralgemeinde von Niederkappel, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Witzersdorf (Gemeinde Kirchberg), Ortschaft von Kirchberg ob der Donau, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Siehe auch: 
 Witzelsdorf